Ricuin de Nantes, comte de Nantes de 831 à 841.    
 Ricuin II, évêque de Maguelone à la fin du . 
 Ricuin de Verdun, comte de Verdun des IXe et Xe siècles. 
 Ricuin de Commercy, seigneur de Commercy vers l'an 1100.